Příjmení Cenek nese více různých osobností:

 Edvard Cenek (1904–1971) – český úředník, redaktor, spisovatel a fotograf
 Emil Cenek (1887–1943) – český odbojář
 Filip Cenek (* 1976) – český výtvarný umělec
 Lenka Cenková (* 1977) – česká profesionální tenistka

Externí odkazy